Grigor Dimitrov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Andrej Kuznecov ha battuto in finale 4-6, 6-2, 6-2 Jordan Cox.

Teste di serie

  Daniel Berta (terzo turno)
  Huang Liang-chi (primo turno)
  Bernard Tomić (semifinali)
  Agustín Velotti (quarti di finale)
  Andrea Collarini (primo turno)
  Gianni Mina (secondo turno)
  Shuichi Sekiguchi (primo turno)
  Julen Uriguen (primo turno)

  Dominik Schulz (quarti di finale)
  Julien Obry (secondo turno)
  David Souto (secondo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Cheng Peng Hsieh (secondo turno)
  Facundo Argüello (primo turno)
  Tennys Sandgren (secondo turno)
  Evan King (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2009